Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2005 года — 10-й чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил с 6 по 14 августа в финской столице Хельсинки. Соревнования проводились на обновлённом олимпийском стадионе, на котором уже однажды проводился чемпионат 1983 года.

Изначально местом проведения чемпионата 2005 года был избран Лондон, однако специальная комиссия британского правительства пришла к выводу, что необходимое строительство нового легкоатлетического стадиона нерентабельно. Британский союз лёгкой атлетики предложил провести чемпионат в Шеффилде, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила это предложение, и британцам пришлось отказаться от права проведения соревнования. При повторной процедуре на проведение чемпионата мира подали заявку Берлин, Брюссель, Будапешт, Москва, Рим и Хельсинки. 14 апреля 2002 совет IAAF решил в пользу финской столицы.

Наиболее яркими моментами ЧМ 2005 года были мировые рекорды россиянки Елены Исинбаевой в прыжке с шестом (5,01 м) и кубинки Ослейдис Менендес в метании копья (71,70 м). В последней дисциплине немкой Кристиной Обергфёлль был к тому же установлен рекорд Европы (70,03 м).

Самым старшим атлетом чемпионата стал 50-летний представитель Израиля Хайле Сатайин, выступавший в марафоне, а самой юной спортсменкой стала 14-летняя бегунья на 100 м Роза-Мистик Джонс, представлявшая Науру.

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ 2005

2005
Август 2005 года
2005 год в лёгкой атлетике
Спорт в Финляндии в 2005 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки